Naguilian (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela;
 Naguilian (La Union), een gemeente in de Filipijnse provincie La Union;